The Pirate Ship – film del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Pirate Ship – film del 1908 diretto da David Aylott